Die Fraueneishockey-Bundesliga-Saison 1989/90 war in Deutschland die 2. Bundesliga-Spielzeit der Frauen. Wie in der Vorsaison konnte der amtierende Meister seinen Titel nicht verteidigen. Erneut standen sich im Finale Mannheimer ERC Wild Cats und die EHC Eisbären Düsseldorf gegenüber, aber diesmal konnte die Mannheimer Mannschaft ihren zweiten Deutschen Meistertitel holen.

Organisation 
Die Ligadurchführung erfolgte durch den Deutschen Eishockey-Bund.

Modus 
Die Vorrunde wurde in Gruppe zwei Staffeln in einer Einfachrunde jeder gegen jeden mit Hin- und Rückspiel durchgeführt, in der Südgruppe war eine Doppelrunde angesetzt. In Gruppe Nord erreichten vier Mannschaften, in Gruppe Süd zwei Mannschaften die Finalrunde.

Vorrunde

Relegation zur Fraueneishockey-Bundesliga 1990/91 

In zwei Gruppen der Nordregion wurde eine Relegationsrunde ausgespielt. Neben den Letztplatzierten der Gruppe Nord der Bundesliga nahmen daran die qualifizierten Mannschaften aus der Regionalliga Nordrhein-Westfalen, der 1. Hennefer EC Bonn, der SV Brackwede und der SC Solingen 88 (als Ersatz für den EC Grefrath, der zurückzog) teil.
Dabei konnten die Bundesligamannschaften die Liga halten und der Hennefer EC aufsteigen. Aus der Bayernliga war der Erstplatzierte SC Riessersee ebenfalls für die nächste Saison qualifiziert.

Finalturnier 
Im Finalturnier, welches in Solingen stattfand, wurden die Halbfinalteilnehmer ermittelt. Dazu berechtigten die ersten und zweiten Plätze. Die beiden Drittplatzierten traten später im Spiel um Platz 5 an.

Spiel um Platz 5

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Endstand

Einzelnachweise 

1989
Bundesliga 1990